Genesis – marka akcesoriów i urządzeń peryferyjnych dla graczy, produkowanych przez polską spółkę Impakt S.A z siedzibą w Mosinie.

Historia i opis 
Marka Genesis zadebiutowała w 2011 roku. Początkowo stanowiła część marki Natec (należącej do Impakt S.A.) produkującej biurową elektronikę użytkową, jako jej nowa linia (Natec-Genesis). Jej powstanie podyktowane było chęcią stworzenia akcesoriów dedykowanych graczom, które łączyłyby jakością z przystępną ceną. Do jednych z pierwszych urządzeń linii Natec-Genesis należały akcesoria takie jak myszy komputerowe z serii G i GX, klawiatury z serii R i RX oraz słuchawki z serii H i HX.

Przez kolejne lata (2011 – 2015) Natec-Genesis rozszerzył swój asortyment o kolejne grupy produktów (myszy komputerowe, klawiatury, słuchawki, gamepady). Kamieniem milowym na drodze rozwoju marki okazał się rok 2015 i oddzielenie „Genesis” od marki Natec. Wydarzeniu towarzyszył nie tylko rebranding opakowań, ale również powstanie zupełnie nowej, oddzielnej strony internetowej i poszerzenie asortymentu o kolejne kategorie produktowe (w tym fotele dla gracza, plecaki, pozostałe akcesoria).

Kolejne zmiany przyniósł rok 2017, w którym to markę zdefiniowano na nowo. Zmiany dosięgły również serii produktów. Od tego momentu, ich nazwy zostały powiązane z pierwiastkami układu okresowego, symbolizując tym samym mnogość elementów, składających się na wspólną całość (zgodnie z pierwotną inspiracją galaktyką spiralną, na bazie której powstało logo marki).

Ponowny rebranding miał miejsce w roku 2021. Na skutek tego, unowocześnieniu uległo nie tylko logo, ale również typografia marki.

Dziś Genesis znany jest z własnych, w pełni autorskich projektów (w tym obudowy Genesis Irid 505), Irid 505 ARGB oraz asortymentu pozwalającego zbudować kompletne stanowisko gracza. Marka zasłynęła też ze współpracy produktowej z firmą Techland – polskim producentem i wydawcą gier komputerowych (podkładka Genesis M11 Dying Light Edition).

Marka w swojej komunikacji chętnie wykorzystuje media społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook, TikTok, Discord, zrzeszając fanów i budując społeczność skoncentrowaną wokół tematyki gamingowej, współpracując przy tym z YouTuberami takimi jak: ISAMUxPompa, L-Jay, Kapitan Bladii, Paveł.

W 2019 Genesis wygrał plebiscyt w kategorii „Najlepszy fotel dla gracza 2019”, zorganizowany przez redakcję ithardware.pl. Został nim Genesis Nitro 950. W 2022 roku, na wydarzeniu Poznań Game Arena 2022, marka otrzymała wyróżnienie Acanthus Aureus (Złoty Akant) za najlepsze stanowisko targów.

Genesis aktywnie wspiera akcje charytatywne. Znalazły się wśród nich Gra Paczka (3, 4, 5 edycja) oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Genesis uczestniczy też w targach technologicznych takich jak: DISTREE EMEA, CES, GAMESCOM oraz mniejszych i większych wydarzeniach związanych z tematyką gier, takich jak Poznań Game Arena (od 2012 r. obecna na każdej edycji) czy Intel Extreme Masters.

Ciekawostki 
 Marka Genesis – jako pierwsza marka gamingowa w Polsce, w roku 2015, we współpracy z browarem Szałpiw stworzyła „Headshot” – pierwsze piwo dla pełnoletnich graczy.

 W 2016 roku Genesis powołał do życia żeńską profesjonalną drużynę e-sportową o nazwie „Team Genesis”.

 Wśród gadżetów dostępnych na stronie marki znaleźć można autorski napój izotoniczny z wizerunkiem bohatera marki – Kapitanem Genesis.
 Z okazji 10-lecia marki, w ofercie Genesis znalazł się Genesis Zircox X – limitowany model myszy bezprzewodowej, wydany w ilości 1000 sztuk.

Produkty Genesis 
Wszystkie produkty oferowane przez Genesis przynależą do określonych serii.

Myszki dla graczy

Seria Krypton 
Konstrukcje stawiające na klasyczne, symetryczne kształty, pozbawione niestandardowych profilowań oraz dodatkowych funkcjonalności mechanicznych (wymienne panele, dodatkowe, niestandardowe przyciski).

 Krypton 770
 Krypton 750 (czarna / biała)
 Krypton 700 G2
 Krypton 555 (czarna / biała)
 Krypton 550 (czarna / biała)
 Krypton 510
 Krypton 310
 Krypton 290 (czarna / biała)
 Krypton 220
 Krypton 200
 Krypton 190
 Krypton 150
 Krypton 110

Seria Xenon 
Myszy o unowocześnionym, mniej standardowym kształcie, w pełni profilowane, łączące dodatkowe mechaniczne rozwiązania (wymienne panele, regulacja wagi, dodatkowe, niestandardowe przyciski).

 Xenon 800
 Xenon 770
 Xenon 750
 Xenon 220
 Xenon 200

Seria Zircon 
Myszy dla graczy stawiające na w pełni bezprzewodowe połączenie z wykorzystaniem łączności radiowej 2.4 GHz.

 Zircon X
 Zircon 550
 Zircon 330

Klawiatury dla graczy

Seria Thor 
Klawiatury dla graczy wykorzystujące przełączniki mechaniczne oraz hybrydowe.

 Thor RX85
 Thor 660 RGB (czarna / biała)
 Thor 420 RGB
 Thor 401 RGB
 Thor 400 RGB
 Thor 380 RGB
 Thor 303 TKL (czarna / biała)
 Thor 303
 Thor 300 TKL RGB
 Thor 300 TKL – Outemu Blue
 Thor 300 TKL – Limited US/RU
 Thor 300 RGB (Outemu Blue / Outemu Red)
 Thor 300 Outemu Blue
 Thor 210 RGB (hybrydowe)
 Thor 150 RGB (hybrydowe)
 Thor 100 RGB

Seria Lith 
Klawiatury z niskim skokiem klawiszy. Wyposażane w mechanizm nożycowy, stawiające na niski poziom głośności.

 Lith 400 RGB

Seria Rhod 
Klawiatury dla graczy ceniących wysoki skok klawiszy, korzystające z klasycznej membrany.

 Rhod 500 RGB
 Rhod 420 RGB
 Rhod 410
 Rhod 400 RGB
 Rhod 350 RGB
 Rhod 300 RGB
 Rhod 250
 Rhod 110

Seria Cobalt 
Zestawy (klawiatura, mysz, słuchawki i podkładka).

 Cobalt 330 RGB

Zestawy słuchawkowe dla graczy

Seria Argon 
Klasyczne słuchawki stereo, łączące się z urządzeniem przy pomocy standardowych złączy 3.5 mm.

 Argon 600
 Argon 400
 Argon 200 (czarne / czerwone / zielone / niebieskie)
 Argon 120
 Argon 110
 Argon 100 (czarne / czerwone / zielone / niebieskie)

Seria Radon 
Słuchawki stereo łączące się z urządzeniem przy pomocy złącza USB Typu A, umożliwiające aktywację wirtualnego dźwięku przestrzennego (5.1 / 7.1).

 Radon 800
 Radon 720
 Radon 610
 Radon 300

Seria Neon 
Słuchawki stereo wyposażone w dodatkowe podświetlenie muszli. Podłączane przy pomocy złącza 3,5 mm i USB (podświetlenie).

 Neon 750 RGB (czarne / białe)

 Neon 600 RGB (czarne / białe)

 Neon 360

 Neon 350

 Neon 200 RGB

Seria Selen 
W pełni bezprzewodowe zestawy wykorzystujące łączność radiową 2.4 GHz.

 Selen 400

Seria Oxygen 
Słuchawki dokanałowe / douszne przeznaczone dla graczy.

 Oxygen 400

 Oxygen 200

Głośniki komputerowe

Seria Helium 
Głośniki w systemie 2.0, 2.1.

 Helium 800BT ARGB 2.1
 Helium 610BT 2.1
 Helium 600 2.1
 Helium 300BT ARGB 2.0
 Helium 200 2.0
 Helium 100BT RGB 2.0

Mikrofony

Seria Radium 
Mikrofony pojemnościowe z interfejsem USB i XLR.

 Radium 600
 Radium 400
 Radium 300 XLR
 Radium 200
 Radium 100

Podkładki

Seria Carbon 
Podkładki dla graczy odporne na zachlapanie, wykonane z materiału typu „Speed” (stawiające mniejszy opór ślizgaczom myszy).

 Carbon 700 Maxi Cordura®
 Carbon 700 XL Cordura®
 Carbon 500 Ultra Wave
 Carbon 500 Ultra Blaze
 Carbon 500 Ultra Wave
 Carbon 500 MAXI WOWS Błyskawica
 Carbon 500 MAXI WOWS Armada
 Carbon 500 MAXI Lava
 Carbon 500 MAXI Flash
 Carbon 500 MAXI Camo
 Carbon 500 XL Logo
 Carbon 500 L Rise
 Carbon 500 L Logo
 Carbon 500 M WOWS Błyskawica
 Carbon 500 M WOWS Armada
 Carbon 500 M Steel
 Carbon 500 M Logo
 Carbon 500 M Haze
 Carbon 500 M Fire
 Carbon 500 S Logo
 Carbon 400 XXL Logo (biała)
 Carbon 400 M Logo (biała)

Seria Polon 
Podkładki tekstylne o typu „Control” (stawiające większy opór ślizgaczom myszy).

 Polon 200 XL
 Polon 200 L

Seria Boron 
Podkładki wyposażone w oświetlenie.

 Boron 500 XXL RGB
 Boron 500 M RGB

Fotele

Seria Astat 
Ergonomiczne fotele dla graczy.

 Astat 700 (czarny, czerwony)
 Astat 200

Seria Nitro 
Fotele dla graczy wykonane z materiału lub skóry ekologicznej.

 Nitro 950
 Nitro 890
 Nitro 770
 Nitro 720 (czarno-różowy, czarno-czerwony)
 Nitro 710
 Nitro 650 (Onyx Black, Howlite White)
 Nitro 560
 Nitro 550 (czarny, czerwony, zielony, niebieski)
 Nitro 440
 Nitro 330 (czarny, czerwony, Military, niebieski)

Seria Trit 
Fotele dla graczy z podświetleniem.

 Trit 600 RGB
 Trit 500 RGB

Biurka

Seria Holm 
Klasyczne biurka dla graczy.

 Holm 510 RGB
 Holm 320 RGB (białe)
 Holm 300 RGB
 Holm 200 RGB

Kontrolery do gier

Seria Mangan 
Bezprzewodowe i przewodowe gamepady dla graczy przeznaczone dla PC i PS3.

 Mangan PV65
 Mangan PV58
 Mangan P65
 Mangan P58
 Mangan 200

Seria Seaborg 
Kierownice przeznaczone dla komputerów osobistych i konsol.

 Seaborg 400
 Seaborg 350

Obudowy

Seria Titan 
Podstawowe obudowy komputerowe typu Midi Tower.

 Titan 800
 Titan 750 (czerwona, niebieska)
 Titan 700
 Titan 660 Plus

Seria Irid 
Obudowy typu Micro Tower i Midi Tower z „oknem” wykonanym ze szkła hartowanego.

 Irid 515
 Irid 515 ARGB
 Irid 513
 Irid 513 ARGB
 Irid 505 v2 (czarna, biała)
 Irid 505 ARGB (czarna, biała)
 Irid 503 v2
 Irid 503 ARGB
 Irid 400 RGB
 Irid 353
 Irid 353 ARGB
 Irid 300 (czerwona, niebieska)

Pozostałe akcesoria

Maty podłogowe 
 Tellur 500 MoC
 Tellur 500 DoC
 Tellur 300 WASD
 Tellur 300 IoH
 Tellur 300 AoG

Wentylatory 120 mm 
 Hydrion 130 Rainbow
 Hydrion 120 (czerwony, zielony, niebieski, biały)

Pasty termoprzewodzące 
 Silicon 851
 Silicon 850
 Silicon 801
 Silicon 800
 Silicon 701
 Silicon 700

Podstawki chłodzące 
 Oxid 850
 Oxid 550
 Oxid 450 RGB
 Oxid 250

Mouse Bungee 
 Vanad 500
 Vanad 300
 Vanad 200

Plecaki 
 Pallad 550
 Pallad 450
 Pallad 410
 Pallad 400

Akcesoria do konsol 
 Tin 200

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Impakt S.A.
 Strona internetowa Genesis